Julia Ritschel est un productrice, réalisatrice et scénariste allemande spécialisée dans les courts métrages.

Biographie 

Après un début de carrière comme productrice, elle se dirige ensuite vers la réalisation cinématographique.

Filmographie

Notes et références

Liens externes 
  Julia Ritschel sur Hamburg Media School
 Julia Ritschel sur Vimeo
 

Actrice allemande
Réalisatrice allemande
Scénariste allemande de cinéma
Productrice allemande de cinéma
Réalisatrice allemande dont l'œuvre est marquée par les thèmes LGBT
Naissance en 1984
Naissance à Hambourg